Enrique III puede tratarse de:

Enrique III de Alemania (1017-1056), llamado "el negro", emperador del Sacro Imperio Romano Germánico entre 1046 y 1056;
Enrique III de Baviera (940-989), duque de Baviera y de Carintia;
Enrique III de Borbón-Condé (1643-1709), príncipe de Condé.
Enrique III de Breslavia (1227-1266), llamado "el blanco", duque de Breslavia;
Enrique III de Champaña (1238-1274), más conocido como Enrique I de Navarra;
Enrique III de Castilla (1379-1406), rey de Castilla y León entre 1390 y 1406;
Enrique III de Francia (1551-1589), rey de Polonia entre 1573 y 1574 y de Francia entre 1574 y 1589;
Enrique III de Inglaterra (1207-1272), rey de Inglaterra entre 1216 y 1272;
Enrique III de Meissen (1215-1288), landgrave de Turingia;
Enrique III de Navarra (1553-1610), rey de Navarra entre 1572 y 1610 y de Francia entre 1589 y 1610 (como Enrique IV);
Enrique III de Sajonia (1129-1195), llamado "el león", duque de Sajonia;